Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero 100 milioni di km).

Distanze inferiori a 1011 m

  — Distanza media di Venere dal Sole.
  — Distanza media della Terra dal Sole.
  — Distanza media di Marte dal Sole.
  — Diametro minimo stimato di Betelgeuse.
  — Diametro massimo stimato di Betelgeuse.
  — Distanza minima fra la Terra e Giove.
  — Diametro di Antares.
  — Distanza media di Giove dal Sole.
  — Distanza massima fra la Terra e Giove.

Distanze superiori a 1012 m

Voci correlate 
 Ordini di grandezza (lunghezza)
+11